Rashōmon puede referirse a:
 Rashōmon (puerta), la antigua puerta principal de la ciudad de Kioto, Japón.
 Rashōmon (cuento), cuento de Ryunosuke Akutagawa de 1915.
 Rashōmon (película), película de Akira Kurosawa de 1950.
 Rashōmon (obra de teatro), obra de teatro nō de Kanze Nobumitsu de 1420.